Straßhaus ist der Ortsname von

 Straßhaus (Denkendorf), Ortsteil der Gemeinde Denkendorf, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Straßhaus (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Straßhaus (Siegenburg), Ortsteil des Marktes Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Straßhaus (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Straßhäuser
 Straßenhäuser
 Straßenhaus (Begriffsklärung)
 Straßhäusl